Língua castelhana
Espanhóis — povo da Espanha
Gripe espanhola — pandemia conhecida também como gripe de 1918
Coito intermamário — prática sexual também conhecida como Espanhola

Geografia 
Ilha de São Domingos — ilha das Caraíbas onde se situam a República Dominicana e o Haiti, também conhecida como Espanhola ou Hispaniola
Ilha Española — no arquipélago das Galápagos, Equador

Música 
Espanhol (álbum) — álbum da banda brasileira Kid Abelha
Español (álbum) — álbum da banda brasileira Trazendo a Arca

Desambiguações de gentílicos